Whistle While Your Wife Works («Отдыхай, пока жена за тебя работает») — пятая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 12 ноября 2006 года на канале FOX.

Сюжет 
Питеру фейерверком отрывает пальцы на руке. С большим трудом он собирает их обратно и успевает доехать до больницы, где ему их пришивают на место.

На следующий день он с Кливлендом, Джо и Куагмиром отмечает своё исцеление в «Пьяной Устрице». После закрытия бара друзья решают продолжить гулянку ночью на пивоварне «Потакет», где работает Питер. Там они наслаждаются голышом в чане со свежесваренным пивом, обсуждая фильмы и актёров.

На работе от Питера требуют трудиться, а тот, ссылаясь на свои больные пальцы, уговаривает работать Лоис вместо него. При этом он разыгрывает со своей женой сцену соблазнения по типу «начальник-подчинённая». Посопротивлявшись, Лоис отдаётся мужу прямо на рабочем месте, на глазах у свидетелей.

Тем временем Стьюи узнаёт, что у Брайана новая подружка. Пёс неохотно разрешает малышу тоже познакомиться с Джиллиан, и вскрывается, что Джиллиан — пустоголовая блондинка. Стьюи насмехается над Брайаном, но Питеру и Крису (Стьюи пригласил её на ужин в дом тайком от Брайана) Джиллиан очень нравится.

Решив, что, действительно, отношения с Джиллиан надо заканчивать, Брайан приходит к ней (Стьюи ждёт его в машине внизу), однако девушка случайно оголяется перед псом и инстинкты берут верх. Вместо расставания Брайан занимается с Джиллиан сексом. Стьюи правильно понимает столь долгое отсутствие Брайана и продолжает насмехаться над ним.

Создание 
Первоначально отношения Брайана и Джиллиан (причём характер девушки несколько раз кардинально перерабатывался продюсерами в процессе создания эпизода) не планировалось выводить как главную сюжетную линию, а основным сюжетом было то, как Лоис работала вместо Питера.
 Автор сценария: Стив Кэллахан
 Режиссёр: Грег Колтон
 Композитор: Рон Джоунс
 Приглашённые знаменитости: Дрю Бэрримор (в роли Джиллиан — девушки Брайана) и Кэрри Фишер (в роли Анжелы — начальницы Питера)

Мелочи

Ссылки на культурные явления 
 Сет Макфарлейн заявил, что, в отличие от большинства эпизодов, в этой серии присутствуют всего лишь две культурные ссылки:
 Крис обзывает Мег Дэвидом Корешем;
 Питер, Джо, Кливленд и Куагмир «провели прошлую субботу с Повелителем Тьмы» из фильма «Легенда» () (1985).
 Несмотря на это:
 в чане с пивом мужчины обсуждают Дебру Мессинг и Тима Дейли в сериале «Крылья» (1990 — 1997), и Тони Шалуба;
 Питер обсуждает по телефону с Кливлендом фильм «Он, я и его друзья» () (2006), и Бена Стиллера в «А вот и Полли» () (2004);
 Брайан заявляет, что его с Джиллиан объединяют, кроме всего прочего, шоу «Трюкачи» на «MTV» и «Фабрика звёзд»;
 Брайан по телефону помогает Джиллиан посмотреть фильм «Мистер 3000» () (2004);
 Питер написал письмо на форум журнала «Penthouse»;
 в финальной сцене (песня Стьюи) прослеживается явная пародия на песню «Cars» (1979) Гэри Ньюмана.
 Врезки:
 студенческое обсуждение «Приключений Оливера Твиста» (1838) Чарльза Диккенса;
 актёры, отыгравшие пьесу «Наш американский кузен»;
 Дэнни Де Вито, делающий предложение Реа Пёрлман;

Мелочи 
 Впервые в истории мультсериала внесены изменения в стандартную заставку: Питер, одетый в жёлтый сценический костюм, падает с лестницы и давит танцовщицу, а Стьюи просит выключить камеру.
 Восклицание Стьюи «Чёрт, ей будто пять лет!» («It’s like she’s fucking five!») было удалено из премьерного показа эпизода, но присутствует (по необъяснённым причинам) во всех повторных показах.
 Песня Стьюи «Дыра в морском дне» («There’s a hole in the bottom of the sea») — это песня, которую Сету Макфарлейну пел в детстве его отец.
 Глупышка Джиллиан считает, что Гитлер до сих пор жив; а ездит сама на «Фольксваген Джетта».
 Рингтон на мобильном телефоне Брайана — это композиция Harold Faltermeyer — "Axel F".
 Лоис шутливо предполагает, что Брайан познакомился с Джиллиан на собрании Менса, но девушка признаётся — что в кафе KFC.
 Брайан в кафе упоминает об известном политике и юристе Уильяме Ренквисте.
 Джиллиан появится и в следующем эпизоде.

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»